Человек года:

 Человек года (Time) — список лауреатов «Персона года» по версии журнала Time, ведётся с 1927 года;
 Человек года Республики Карелия — форма морального поощрения граждан за заслуги перед республикой;
 Человек года (Украина) — программа, которая предусматривает ежегодное присуждение титула «Человек года» на Украине;
 Человек года (фильм) () — кинокомедия с Робином Уильямсом, США, 2006 год. Режиссёр — Барри Левинсон.